1 Drezdeński Korpus Pancerny – sformowany w okresie od lipca do września 1944 w Berdyczowie korpus pancerny
 1 Korpus Pancerny (LWP) – sformowany w 1949 korpus pancerny